Abdelwahed El-Sayed (1977-), gardien de but de football égyptien ;
  ;
  (1989-), escrimeuse égyptienne ;
 Ihab Abdelrahman el-Sayed (1989-), athlète égyptien, spécialiste du lancer de javelot ;
  (1991-), joueur de hockey-sur-glace allemand ;
 Karimat El-Sayed, universitaire égyptienne, professeure de cristallographie ;
  ;
 Nader El-Sayed (1972-), joueur de football international égyptien ;
 Osman El-Sayed (1930-), lutteur égyptien spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Refaat El-Sayed (1946-), homme d'affaires de nationalité égyptienne et suédoise ;
 Tarek El-Sayed (1978-), footballeur égyptien.